Homostegia är ett släkte av lavar. Homostegia ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Homostegia